Queimadela pode ser:

 Queimadela - freguesia no concelho de Armamar, Portugal
 Queimadela - freguesia no concelho de Fafe, Portugal

Desambiguação